Тетерьки — название населённых пунктов:

Россия 
 Тетерьки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Тетерьки — деревня в Смоленском районе Смоленской области.